King Size steht für:

 King Size (Band), Rockband aus Österreich
 King Size (Film), polnischer Film von Juliusz Machulski (1988)
 King Size, Matratzengröße, siehe Matratze #Standardgrößen
 King Size, Zigarettengröße